Кукувица е:

 народното име на птицата обикновена кукувица.
 името на българското село Кукувица в Родопите.
 името на Калоскопи до 1927 г.